Providence kan syfta på:

 Providence Bruins – ishockeylag
 Providence (TV-serie) – en amerikansk tv-serie 1999–2002
 Providence (1977) – en fransk/schweizisk film från 1977

Geografi

Liberia 

 Providence (ö) – nära huvudstaden Monrovia

Mauritius 

 Providence, Mauritius, Moka,

USA 

 Providence, Alabama, Marengo County, 
 Providence, Trimble County, Kentucky, 
 Providence, Webster County, Kentucky, 
 Providence, Rhode Island, Providence County, 
 Providence, Utah, Cache County,

Se även 
 Providence County
 East Providence
 North Providence

Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade USAförgreningar